Martens kan som auktorsförkortning betyda:

 Eduard Carl von Martens
 Harald Martens
 Jochen Martens
 Koen Martens
 Martin Martens
 Paul M. Martens, belgisk zoolog

Robotskapade auktorsförkortningar